Jungfruholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jungfruholmen, Björneborg, Österbotten, 
 Jungfruholmen, Kimitoön, Åboland, 
 Jungfruholmen, Salo, Egentliga Finland, 
 Jungfruholmen, Helsingfors, Nyland,

Se även
Jungfruholm
Jungfruholmarna
Möholmen

Robotskapade Finlandförgreningar